Muir kan syfta på:
 Muir (efternamn) – ett efternamn samt personer med namnet

Geografi
 Muir of Ord – ort i Storbritannien
 Muir Woods nationalmonument – nationalmonument ligger i Kalifornien
 Muir of Dinnet – dal i Storbritannie
 Culloden Muir –  hed i Storbritannien
 Drummossie Muir – hed i Storbritannien
 Mount Muir – berg i Kanada
 North Muir – kulle i Storbritannien
 Sheriff Muir – hed i Storbritannien

Se även
 Muir Peak – flera